Юрий Дмитриевич Сергеев:
 Сергеев, Юрий Дмитриевич (1920—2003) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Сергеев, Юрий Дмитриевич (род. 1944) — российский учёный,  член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014).